Boughanmi ist der Familienname folgender Personen:
 Noureddine Boughanmi (* 1960), tunesischer Boxer
 Oussama Boughanmi (* 1990), tunesischer Handballspieler